Пинус — фамилия.

Известные носители 
 Пинус, Александр Георгиевич (род. 1948) — советский и российский математик.
 Пинус, Евгения Михайловна (1914—1984) — советский литературовед-японист.
 Пинус, Георгий Владимирович (1909—1983) — советский геолог, профессор.

См. также 
 Pinus — латинское название сосны.